Salsifis peut faire référence à différentes plantes de la famille des Astéracées :

 Salsifis, appellation commerciale donnée aux racines comestibles de la scorsonère d'Espagne (Scorzonera hispanica), largement cultivée
 Salsifis, salsifis sauvages et salsifis « vrai », des plantes du genre Tragopogon 
 Salsifis cultivé (Tragopogon porrifolius L.), dont la culture est presque abandonnée
 Salsifis d'Amérique, nom vernaculaire donné à Helianthus strumosus pour sa ressemblance avec les salsifis

Voir aussi 
 1er novembre, jour du salsifis

Homonymie de genre en biologie